Herr Dardanell kan syfta på:

Herr Dardanell – en pseudonym för Tor Bergström
Herr Dardanell och hans upptåg på landet – en teaterpjäs av August Blanche från 1847